Sphaerolaimidae är en familj av rundmaskar. Sphaerolaimidae ingår i ordningen Monhysterida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sphaerolaimidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Sphaerolaimidae